.sy -  o código TLD (ccTLD) na Internet para a Síria

Localidades 

Sy (Ardenas)

Desambiguações de siglas